Indian Wells Masters 2023 — мужской одиночный разряд. Ежегодный престижный теннисный турнир в Индиан-Уэлсе среди мужчин-профессионалов серии Мастерс 1000 Мирового тура ATP.
Турнир пройдёт с 8 по 19 марта. В основной сетке турнира примут участие 96 спортсменов. В квалификации к турниру примут участие 48 человек, из них 12 победителей получат право выступать в основном турнире в первом круге. Еще 5 теннисистов получат право выступить посредством уайлд-кард.

Общая информация 
Победителем 2022 года в мужском одиночном турнире стал Тейлор Фриц 

Чемпионы 2023

Рейтинговые очки 

 Игроки сеяные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду

Посев игроков

Теннисисты, получившие уайлд-кард 
  Брендон Холт
  Александр Ковачевич
  Джек Сок
  Доминик Тим
  У Ибин

Теннисисты - имеющие защищённый рейтинг 
  Гаэль Монфис
  Гидо Пелья
  Стэн Вавринка

Теннисисты — победители квалификации 
  Максимилиан Мартерер
  Ян-Леннард Штруфф
  Танаси Коккинакис
  Кристиан Гарин
  Ву Тун-Лин
  Борна Гойо
  Ринки Хидзиката
  Александер Вукич
  Чжан Чжичжэнь
  Леандро Риди
  Таро Даниэль
  Алехандро Табило

Теннисисты-«счастливчики» из квалификации (LL) 
  Раду Албот

Соревнования

Основная сетка турнира

Финальные матчи

Верхняя сетка

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя сетка

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

8-я четверть

9-я четверть

10-я четверть

11-я четверть

12-я четверть

Ссылка 
Официальный сайт

Портал:Теннис

Indian Wells Masters 2023
Теннис
2023 год в теннисе
Март 2023 года